8-й отдельный полк специального назначения (), также известный как 8 оп СпП и в/ч А0553 — воинское формирование Сил специальных операций Украины в составе Вооружённых сил Украины. Правопреемник 8-й отдельной бригады специального назначения ВС СССР.

История полка 

8-я отдельная бригада специального назначения была переподчинена Министерству обороны Украины в конце 1991 года, а её личный состав в начале 1992 года принял присягу на верность украинскому народу. С сентября 2003 года в ВСУ существовал 8-й отдельный полк специального назначения. Его разведчики с 18 февраля 2004 года несли миротворческую службу в Ираке в составе 6-й отдельной механизированной бригады в провинции Васит в Ираке, также они несли службу в Сьерра-Леоне, Либерии и других горячих точках.

23 июля 2004 года 8-й опспн был передислоцирован из Изяслава в город Хмельницкий. На начало 2014 года личный состав полка комплектовался только из военнослужащих контрактной службы.

Боевая подготовка 
Личный состав полка принимал участие во всех масштабных учениях войск, таких как например «Адекватное реагирование-2011» и «Перспективы-2012». В 2012 года военнослужащие 8-го опспн были названы «лучшей частью разведки Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины». 15 февраля 2013 года на базе полка прошли сборы руководящего состава военной разведки Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В 2013 году военные спортсмены 8-го отдельного полка специального назначения заняли первое место на Чемпионате Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и военно-прикладных видов спорта. В том же году отряд 8-го опспн участвовал в учениях на Гавришевском военном аэродроме, в окрестностях Винницы. Совершив парашютное десантирование с Ан-26, военнослужащие полка захватили командный пункт, а также другие объекты аэродрома условного противника.

Участие 8-го полка в вооружённых конфликтах 
Подразделения 8-го отдельного полка специального назначения участвуют в вооружённом конфликте на востоке Украины фактически с самого начала боевых действий.

Несколько бойцов полка были представлены к высшей награде Украины — Герой Украины:
 Зеленский, Евгений Александрович  — старший лейтенант, командир группы 8-го опспн. Награждён посмертно 23 августа 2014 года;
 Гордийчук, Игорь Владимирович  — полковник, возглавлял отряд специального назначения от 8-го опспн. Участвовал в обороне Саур-Могилы, попал в плен в Иловайском котле. Награждён 21 октября 2014 года.
 Петраковский, Александр Петрович  — майор, командир роты 8-го опспн. Награждён 4 декабря 2014 года.
 Матвиец, Роман Михайлович  — старшина, заместитель командира группы специального назначения. Награжден 5 декабря 2019, посмертно.

По состоянию на 2 марта 2018 г. 8-й отдельный полк специального назначения в ходе АТО потерял погибшими 14 человек.

Структура 
Полк разделён на отряды и группы специального назначения. После начала войны в Донбассе комплектуется исключительно из контрактников
 управление и штаб
 1-й отряд специального назначения
 2-й отряд специального назначения
 3-й отряд специального назначения
 4-й отряд специального назначения
 отряд обеспечения
 отряд связи

Командиры формирования 

 полковник Павел Алексеевич Давыдюк (1992—1994)
 полковник Анатолий Петрович Предчук (1994—1999)
 полковник Александр Григорьевич Шелих (1999—2002)
 Игорь Валерьевич Аверин
 подполковник Гордийчук, Игорь Владимирович
 подполковник Кривонос, Сергей Григорьевич
 подполковник Василий Денисюк
 полковник  (2011—2019)
 полковник  (2019—2020)
 полковник  (с 2020)

См. также 
 Вооружённые силы Украины
 Сухопутные войска Украины

Примечания

Ссылки 
 8-ой ОПСН

Полки Украины
Воинские части и формирования, созданные в 2003 году
Формирования специального назначения Украины
Силы специальных операций Украины
Разведывательные формирования